A magasugrás az atlétika egyik ága. Az IAAF 1912-ben fogadta el az első világrekordot.

A rekorderek

Az atlétikai világrekordok fejlődése